Zarapkin ist der Familienname folgender Personen:

 Semjon Konstantinowitsch Zarapkin (1906–1984), sowjetischer Diplomat, Botschafter in der BRD von 1966 bis 1971
 Sergei Romanowitsch Zarapkin (1892–1960), russischer Genetiker